Melvyn Richardson (31. siječnja 1997.), francuski  rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. Sin francuskoga rukometnog reprezentativca Jacksona Richardsona.

Francuski rukometaši